Мишуты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мишуты — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Мишуты — деревня в Вилейском районе Минской области.